Sangoma:
 Sangoma — врачеватель в Южной Африке, практикующий народную медицину, шаман.
 Sangoma — альбом Miriam Makeba, южноафриканской певицы и правозащитницы.
Sangoma Records — немецкий лейбл психоделической музыки, в основном дарк-психоделик-транс.
 Sangoma Technologies — компания, производящая оборудование для IP-телефонии.